Nessuna via d'uscita (Like Love) – romanzo poliziesco di Ed McBain del 1962
 Nessuna via d'uscita (Black and Blue) – film del 1999 diretto da Paul Shapiro
 Nessuna via d'uscita – singolo di Mondo Marcio del 2006